Натуральне число 192
 192 рік до нашої ери
 192 рік нашої ери